Combat de Tabankort (2011)
 Combat de Tabankort (2014)
 Bataille de Tabankort (2014)
 Bataille de Tabankort (2015)
 Combat de Tabankort (2019)